Saint-André-des-Eaux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-André-des-Eaux (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d’Armor
 Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique) im Département Loire-Atlantique